Municipio de Buck puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Buck (condado de Edgar, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Buck (condado de Hardin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Buck (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.